Трнава:

 Трнава — город в западной Словакии, расположенный на реке Трнавка у южных склонов Малых Карпат.
 Трнава — район Трнавского края Словакии.
 Трнава — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии, левобережный приток реки Желивки.